Трка на 800 метара у женској конкуренцији на Светском првенству у атлетици 2015. у Пекингу одржана је 26, 27. и 29. августа на Националном стадиону.

Титулу светске првакиње из Москве 2013. бранила је Јунис Џепкоеч Сум из Кеније.

Земље учеснице 
Учествовало је 45 атлетичарки из 32 земље.

Освајачи медаља

Рекорди пре почетка Светског првенства 2015. 
22. август 2015..

Полуфинале 
У полуфиналу су учествовала 24 такмичарке, подељене у 3 групе. У финале су се пласирале по две првопласиране из група (КВ) и две на основу постигнутог резултата (кв).,,

Финале 
,

Референце 

Светско првенство у атлетици на отвореном 2015.
Трка на 800 метара на Светском првенству у атлетици на отвореном